Ибрахим Сулемана Какари (; род. 22 мая 2003) — ганский футболист, полузащитник клуба «Эллас Верона».

Карьера 
Играл за молодёжную команду «Эллас Верона». В июле 2022 года стал игроком первой команды клуба. Дебютировал в Серии А 9 октября в матче с «Салернитаной», выйдя на замену вместо Мигеля Велозу. 10 ноября на матч с «Ювентусом» вышел в основном составе.

Ссылки

Примечания 

 

Футболисты Ганы
Игроки ФК «Эллас Верона»